|}

Die Bahnstrecke Nieuwediep–Amsterdam, auch Staatslijn K, ist eine Eisenbahnstrecke zwischen Den Helder und Amsterdam in den Niederlanden. Sie ist die wichtigste Bahnlinie im nördlichen Teil Nordhollands. Sie verbindet die Städte Den Helder, Alkmaar, Castricum, Uitgeest und Zaanstad mit Amsterdam. Die Streckenlänge beträgt etwa 81 Kilometer. Den Ortsnamen Nieuwediep führte Den Helder 1860, als die Verbindung gebaut wurde.

Geschichte 

Der erste Abschnitt der Strecke, zwischen Den Helder und Alkmaar, wurde am 18. Dezember 1865 eröffnet. Am 1. Mai 1867 wurde der zweite Abschnitt zwischen Alkmaar und Uitgeest eingeweiht. Am 1. November 1869 folgte der Abschnitt zwischen Uitgeest und Zaandam. Der nächste Teil der Strecke wurde erst acht Jahre später eröffnet. Für den Abschnitt zwischen Zaandam und Amsterdam musste eine aufwendige Brückenkonstruktion über den Nordseekanal errichtet werden, was eine frühere Eröffnung dieses Abschnitts verhinderte. Im Jahr 1983 wurde diese Brücke zu Gunsten eines neuen dreigleisigen Eisenbahntunnels abgerissen. Die Elektrifizierung mit den zu dieser Zeit üblichen 1.500 Volt Gleichspannung fand auf dem Stück von Amsterdam nach Alkmaar 1931 statt. Der Abschnitt zwischen Alkmaar und Den Helder erhielt 1958 elektrische Oberleitungen.

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Auf dem Abschnitt von Amsterdam bis kurz hinter Alkmaar wird jedoch nur bis 130 km/h gefahren. Die Strecke ist zwischen Amsterdam Centraal und Zaandam dreigleisig. Ab Zaandam verläuft sie zweigleisig weiter bis nach Schagen, von dort verläuft sie nur noch eingleisig bis zur Endstation in Den Helder.

In Den Helder besteht Umsteigemöglichkeit in die Fähren zur Insel Texel.

Weblinks 

 Staatslijn K: Amsterdam–Den Helder. In: martijnvanvulpen.nl (niederländisch).
 Overzicht van de spoorlijn Amsterdam–Den Helder (Nieuwediep). In: stationsweb.nl (niederländisch).

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke NieuwediepAmsterdam